4P může znamenat:

 marketingový mix
 pseudonym hudebníka Petra Pokovby